

Living Things (groupe) est un groupe de rock américain.
Living Things (album) est un album du groupe de rock Linkin Park sorti le .